kantak, obracak – narzędzie używane w leśnictwie do manipulowania dłużycami i kłodami, w postaci stalowego haka osadzonego na drągu (zobacz też: bosak)
 kantak – pazur tylnego palca u ptaków drapieżnych

 Kazimierz Kantak
 Kamil Kantak
 Chaitanya Kantak

Zobacz też 
 Kanthak